Кокаи́н:

 Кокаин — алкалоид, наркотик, производимый из листьев коки.
 «Кокаин» () — криминальный фильм Грэма Каттса (Великобритания, 1922).
 «Кокаин» () — криминальный фильм Теда Демме (США, 2001).
 «Cocaine» — песня Джей Джей Кейла (1976).

См. также 
 
 Пещера  (; иногда название неправильно передаётся как «пещера Кокаин») — пещера близ деревни  в районе Дёшемеалты ила (провинции) Анталья на юго-востоке Турции.